Gabriel Leyva Solano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Leyva Solano, ort, Sinaloa, Guasave, 
 Gabriel Leyva Solano, Ahome, Sinaloa, 
 Gabriel Leyva Solano, Elota, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar